Le tournoi de tennis de Baden-Baden est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1965 se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Baden-Baden

Navigation 

Baden-Baden
Sport en Allemagne en 1965
Tennis en juillet 1965
Sport en août 1965